

Geografia

Austria 
 Weiden am See – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Neusiedl am See
 Weiden an der March – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf
 Weiden bei Rechnitz – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart

Niemcy 
 Weiden – dzielnica Coswig
 Weiden – dzielnica Kolonii
 Weiden – dzielnica Weismain
 Weiden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Weiden in der Oberpfalz – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria

Zobacz też 
 Weide